Jaskinia zbójców – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Stanisław Milc, a rysunków Jerzy Wróblewski.

Fabuła komiksu 

Kapitan Żbik rozwiązuje zagadkę tajemniczego gościa przybyłego do polski czarnym mercedesem 280 SE na zachodnioniemieckich tablicach rejestracyjnych. Okazuje się nim Max Sleer, poszukiwany przez duńską policję za napad na transport pieniędzy i zranienie strażnika. W Polsce próbuje on zakupić nielegalnie złoto i wywieźć je za granicę. Pomaga mu w tym, niczego nie świadoma, Lidka, której po dłuższej nieobecności w domu  poszukuje rodzina i znajomi.

Dodatki 

 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, który informuje ich o możliwości uprawiania dyscypliny judo w Polsce w tamtym okresie (lata 70) oraz podaję literaturę na ten temat.
 Na stronie 34 znajduje się artykuł z serii Nauka i technika w służbie MO zatytułowany Badania antropologiczne w kryminalistyce.
 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię Andrzeja Meduckiego, który uratował tonące dziecko.
 Na czwartej stronie okładki umieszczono artykuł o jubileuszu trzydziestolecia Szkoły Podoficerskiej MO w Słupsku.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1976 - "Sport i Turystyka", nakład: 100 000 egzemplarzy 
 wydanie II 1981 - "Sport i Turystyka", nakład: 200 000 egzemplarzy

Bibliografia 

 Jerzy Wróblewski, Stanisław Milc: Jaskinia zbójców. Warszawa: Sport i Turystyka, 1981.

Kapitan Żbik
Twórczość Jerzego Wróblewskiego